Битва при Мэкэле (1896) — сражение в ходе Первой итало-эфиопской войны;
 Битва при Мэкэле (2020) — сражение в ходе Вооружённого конфликта в Тыграе;